Das Ulla Reith German Pool Masters 2019 war ein Poolbillardturnier, das vom 27. Dezember 2018 bis 6. Januar 2019 in sechs Billardlokalen in Deutschland stattfand. Es bildete den Abschluss der fünften Spielzeit der Turnierserie German Tour und war die vierte Austragung des Finalturniers. Gespielt wurde Multiball; innerhalb eines Satzes wurden zyklisch aufeinanderfolgend jeweils zwei Spiele in den Disziplinen 10-Ball, 9-Ball und 8-Ball gespielt.

Sieger wurde Sebastian Ludwig, der als erster Deutscher ins Endspiel eingezogen war und dort den Niederländer Ivar Saris mit 7:4 besiegte. Den dritten Platz belegten Fitim Haradinaj und Jörn Kaplan. Titelverteidiger war der Amerikaner Earl Strickland, der in diesem Jahr nicht teilnahm. Der Ranglistenerste Kevin Schiller schied in der Runde der letzten 64 gegen Mohsein Saadawy aus.

Bei den Damen siegte Veronika Ivanovskaia im Finale mit 7:1 gegen Titelverteidigerin Tina Vogelmann. Den Handicapwettbewerb gewann zum dritten Mal in Folge Manuel Radu, der sich im Finale gegen Klaus Knappe mit 6:1 durchsetzte.

Austragungsorte

German Tour 2018 
Die German Tour 2018 umfasste etwa 850 Turniere, die zwischen Dezember 2017 und November 2018 in Deutschland ausgetragen wurden. Entsprechend der Anzahl der Teilnehmer und der Höhe des ausgeschütteten Preisgeldes wurden bei den Turnieren Punkte für die German-Tour-Rangliste vergeben.

German-Tour-Rangliste

Hauptfeld

Modus 
In der Vorrunde traten knapp 300 Spieler, die sich über die German-Tour-Rangliste qualifiziert haben, in 48 Gruppen im Round-Robin-Modus gegeneinander an. Die Gruppenspiele fanden an unterschiedlichen Orten statt, die ersten wurden am 27. Dezember ausgetragen, die letzten am 4. Januar. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Zwischenrunde, die am 5. Januar in Bergisch Gladbach gespielt wurde. Darüber hinaus waren die Spieler der German-Tour-Ranglistenplätze 8 bis 16 für die Zwischenrunde gesetzt, in der im Doppel-K.-o.-System 56 Teilnehmer der Finalrunde ermittelt wurden. Als weitere Teilnehmer waren die Top 7 der Gesamtrangliste sowie die Ranglistenerste der Damen in der Endrunde gesetzt, die am 6. Dezember im K.-o.-System ausgetragen wurde.

Preisgeld

Finalrunde

Damenturnier

Modus 
Beim Damenwettbewerb waren die 32 Bestplatzierten der Rangliste startberechtigt. In 7 Gruppen wurden am 5. Januar im Round-Robin-Modus die 16 Endrundenqualifizierten ermittelt. Am Tag darauf wurde das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt.

Preisgeld

Finalrunde

Handicapturnier 
Das Handicapturnier fand am 28. und 29. Dezember in Sindelfingen statt.

Modus 
Teilnahmeberechtigt waren die 24 Bestplatzierten der Handicap-Rangliste, in der Spieler mit mindestens 50-prozentiger Behinderung gelistet sind. Die 17 Teilnehmer wurden in drei Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus die acht Qualifizierten für die K.-o.-Phase ermittelten.

Finalrunde

Einzelnachweise 

Poolbillardturnier
Poolbillardveranstaltung 2018
Poolbillardveranstaltung 2019
Billardturnier in Sindelfingen